Teucro – figura della mitologia greca, figlio di uno dei potamoi, Scamandro
Teucro – figura della mitologia greca, figlio di Telamone e fratellastro di Aiace Telamonio
Teucro – astrologo di Babilonia
Teucro – storico di Cizico